Uspénskoie (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Uspénskoie (Penza), poble de la província de Penza, a Rússia
 Uspénskoie (Sakhalín), poble de la província de Sakhalín, a Rússia